Горкун Валентин Миколайович (* 1982) — український футболіст.
 Горкун Віталій Володимирович (* 1986) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горкун Віктор Іванович (* 1923) — директор РАТАУ.
 Горкун Віктор Іванович (1962) — мер Черкас.
 Горкун Павло Михайлович — начальник цеху АТ «Завод „Фрегат“» (Миколаївська область), заслужений машинобудівник України.
 Горкун Роман Владиславович (1994—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища